

Cinema
 Macho Man – film tedesco del 1985
 Macho Man – film tedesco del 2015

Musica
 Macho Man – singolo dei Village People del 1978
 Macho Man – album dei Village People del 1978
 Macho Man – singolo di Andrea del 1986
 Macho Man – brano musicale dei Radiorama

Persone
 Macho Man Randy Savage – wrestler statunitense

Televisione
 Macho Man – serie televisiva del 2011